Babcock kan som auktorsförkortning betyda:

 Carolyn E. Babcock
 Ernest Brown Babcock
 Laurel C. Babcock

Robotskapade auktorsförkortningar